Circinaria — рід лишайників родини Megasporaceae. Назва вперше опублікована 1809 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 33 види роду Circinaria:

Примітки

Джерела 
 Link, H.F. 1809. Nova plantarum genera e classe Lichenum, Algarum, Fungorum. Neues Journal für die Botanik. 3(1-2):1-19 — P.5

Посилання 
 

Роди грибів
Pertusariales
Лишайники